Der Fünfkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 wurde am 19. und 20. August 1958 im Stockholmer Olympiastadion ausgetragen.

Die sowjetischen Mehrkämpferinnen konnten einen Doppelsieg feiern. Europameisterin wurde die Weltrekordinhaberin Galina Bystrowa. Sie gewann vor Nina Winogradowa. Bronze ging an die Deutsche Athletin Edeltraud Eiberle.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Die sowjetische Europameisterin Galina Bystrowa verbesserte den bestehenden Meisterschaftsrekord um 207 Punkte auf 4733 Punkte – nach der heute gültigen Wertung von 1985: 3989 Punkte.

Durchführung 
Die fünf Disziplinen des Fünfkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt:
Tag 1 – 19. August: Kugelstoßen, Hochsprung, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 20. August: 80-Meter-Hürdenlauf, Weitsprung
Gewertet wurde nach einer ab 1954 gültigen Punktetabelle.

Ergebnis 

 19./20. August 1958

Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Bezüglich der Platzierungen hätte es danach eine Verschiebungen gegeben:
 Die siebtplatzierte Mary Rand wäre Vierte.
 Die sechstplatzierte Maria Bibro wäre Fünfte.
 Die viertplatzierte Dinie Hobers wäre Sechste.
 Die fünftplatzierte Olga Davidová wäre Siebte.

Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Stockholm European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 9. Juli 2022
 Women Pentathlon Athletics VI European Championships 1958 Stockholm, Sweden, todor66.com, abgerufen am 9. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1958, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 9. Juli 2022
 6. Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm, Schweden, ifosta.de, abgerufen am 9. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Leichtathletik-Europameisterschaften 1958